Leubsdorf ist der Name folgender Orte:

 Leubsdorf (Sachsen), eine Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Leubsdorf (am Rhein), eine Gemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Leubsdorf (Lemnitz), ein Ortsteil der Gemeinde Lemnitz im Saale-Orla-Kreis, Thüringen